Dragonborn () может означать:

 Dragonborn — дебютный студийный альбом российского хип-хоп исполнителя Big Baby Tape.
 The Elder Scrolls V: Skyrim — Dragonborn — третье глобальное дополнение к игре The Elder Scrolls V: Skyrim.